Zelia – ipocoristico femminile del nome proprio di persona Azeglio
 169 Zelia – asteroide della fascia principale
 Zelia Guérin – Santa coniuge madre di S. Teresa del Bambin Gesù di Lisieux